Egbert van Kampen (1908-1942), mathématicien néerlandais connu pour le théorème de van Kampen
 Esmée van Kampen, actrice néerlandaise
 Pieter Nicolaas van Kampen (1878-1937), herpétologiste néerlandais
 Robin van Kampen (1994- ), joueur d'échecs néerlandais

Patronyme néerlandais